Тира́спольская у́лица — название улиц в ряде городов постсоветских стран. Названа по городу Тирасполю.

Белоруссия 
 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я Тираспольские улицы — в Витебске, в микрорайоне Тирасполь.

Молдавия 
 Тираспольская улица — в Бендерах.
 Тираспольская улица — в Григориополе.
 Тираспольская улица — в Кишинёве.

Россия 
 Тираспольская улица — в Волгограде.
 Тираспольская улица — в Нижнем Новгороде.
 Тираспольская улица — в Ростове-на-Дону.
 Тираспольская улица — в Челябинске.

Украина 
 Тираспольская улица — в Киеве.
 Тираспольская улица — в Одессе.
 Тираспольская улица — в Херсоне.

См. также 
 Тираспольская площадь